Bodie může být:

 místopisné jméno
 Bodie (Kalifornie) – zaniklé sídlo v Kalifornii
 Bodie (Washington) – zaniklé sídlo ve Washingtonu
 Bodie Hills – pohoří v Kalifornii
 Bodie Mountains – pohoří v Nevadě

 příjmení
 Damien Bodie (* 1985) – australský herec
 Troy Bodie (* 1985) – kanadský hokejista

 fiktivní postava

 William Andrew Philip Bodie (* 1950) – postava z britského televizního seriálu Profesionálové